Le Témoin – film del 1912 diretto da Louis Feuillade
 Le Témoin – film del 1969 diretto da Anne Walter